15-й чемпионат России по мини-футболу проводился в 2006—2007 годах. Чемпионом в пятый раз подряд стало московское Динамо.

В отличие от розыгрыша чемпионата сезона 2005/06, где в соревновании принимало участие лишь 10 клубов, Суперлига была расширена до 12 команд. Впервые в элитном дивизионе начали играть команды МФК Мытищи, МФК Липецк и Политех (Санкт-Петербург). По итогам сезона все команды остались в Суперлиге из-за её очередного расширения до 14 команд.

Участники 
 ВИЗ-Синара (Екатеринбург)
 Дина (Москва)
 Динамо (Москва)
 Липецк (Липецк)
 Мытищи (Мытищи)
 Норильский никель (Норильск)
 Политех (Санкт-Петербург)
 Спартак (Москва)
 Спартак-Щёлково (Щёлково)
 ТТГ-Ява (Югорск)
 Тюмень (Тюмень)
 ЦСКА (Москва)

Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры

Лучшие игроки по версии АМФР

События сезона 
 В этом сезоне московское «Динамо» стало первым российским клубом — обладателем кубка УЕФА.
 Стартовала государственная программа «Мини-футбол в школы», охватившая 50 регионов страны.

См. также 
 Высшая лига чемпионата России по мини-футболу 2006-2007

Ссылки 

Чемпионаты России по мини-футболу
Чемпионаты России в 2006 году
Чемпионаты России в 2007 году
Футбол в России в 2006 году
Футбол в России в 2007 году
2006 год в мини-футболе
2007 год в мини-футболе